Newfoundland and Labrador Tankard 2012, turniej wyłaniający mistrzów Nowej Fundlandii i Labradoru w curlingu. Odbył się między 7 a 12 lutego 2012 w Labrador City, na lodowisku Carol Curling Club .

Zwycięzca reprezentował prowincję w Saskatoon na Tim Hortons Brier 2012. Piąty raz z rzędu tytuł mistrzowski obronił zespół Brada Gushue.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
11 lutego 2012; 9:00

Półfinał 
10 lutego 2012; 19:00

Round Robin

Sesja 1. 
8 lutego 2011; 14:00

Sesja 2. 
8 lutego 2011; 19:30

Sesja 3. 
9 lutego 2011; 9:00

Sesja 4. 
9 lutego 2011; 15:00

Sesja 5. 
10 lutego 2011; 13:30

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa zawodów

2012 w curlingu
2012

en:2011 Newfoundland and Labrador Tankard